Лос Ромеро има више значења:

 Лос Ромеро (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Ромеро (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Ромеро (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Ромеро (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Ромеро (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Ромеро, Флорентино Ромеро Салазар (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Ромеро (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику